Time se poate referi la:

 Time, revistă de știri americană
 Time Inc, companie de presă americană
 Time Warner, cea mai mare companie media din Statele Unite ale Americii
 Time Warner Center, un zgârie-nori de 229 m înălțime din New York City
 Time, Norvegia, o comună din provincia Rogaland, Norvegia
 Time, Illinois, un cătun din Pike County, Illinois, Statele Unite